Ел Ринкон де лос Пинос има више значења:

 Ел Ринкон де лос Пинос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ринкон де лос Пинос (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику